Харон (міфологія) — у давньогрецікій міфології, перевізник душ померлих до підземного царства Аїда
 Харон (супутник) — супутник карликової планети Плутон
 Харон Лампсацький — давньогрецький логограф (історик) з міста Лампсак